Okręty US Navy o nazwie USS  "Cummings":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Cassin. W służbie w latach 1913-34.
 Drugi  był niszczycielem typu Mahan. W służbie w latach 1935-47.

Zobacz też
 USS "Damon Cummings" (DE-756) – niszczyciel eskortowy typu Cannon, którego budowę przerwano w 1943
 , niszczyciel eskortowy typu Buckley w służbie w latach 1944-47

Cummings